Tioga County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Tioga County (New York) – okres státu New York
 Tioga County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie